Virkasjärv kan syfta på några sjöar i Ljusdals kommun:

Lilla Virkasjärv, sjö i Ljusdals kommun 
Norra Virkasjärv, sjö i Ljusdals kommun 
Södra Virkasjärv, sjö i Ljusdals kommun